Raoul de Coucy ist der Name folgender Personen:

* Raoul I. de Coucy (nach 1142–1191), französischer Adliger
 Raoul II. de Coucy († 1250), französischer Adliger
 Raoul de Coucy (Bischof) († 1425), französischer Geistlicher, Bischof von Metz und von Noyon